John Dunbar ist der Name folgender Personen:

* John Dunbar, Earl of Moray († 1390), schottischer Adliger
 John Dunbar (Schauspieler) (1914–2001), britischer Schauspieler 
 John Dunbar (Künstler) (* 1943), britischer Künstler, Kunstsammler und Galerist
 John Dunbar (Triathlet), US-amerikanischer Triathlet 

John Dunbar ist der Name folgender fiktiven Personen:

 John Dunbar, Hauptfigur des Romans Der mit dem Wolf tanzt (Roman) (1988)
 John Dunbar, Hauptrolle der Literaturverfilmung Der mit dem Wolf tanzt (1990)